Konjunkcija ima več pomenov v različnih vedah:
 konjunkcija (logika) - logična operacija
 konjunkcija (astronomija) - nebesni pojav
 konjunkcija (astrologija) - aspekt v astrologiji 
 konjunkcija (jezikoslovje) - del govorice

Izposojenke iz latinščine